Boulevard Voltaire peut désigner :
 boulevard Voltaire, un grand axe de Paris créé par le baron Haussmann ;
 boulevard Voltaire, un axe important situé à Asnières-sur-Seine. ;
 Boulevard Voltaire, un axe à Issy-les-Moulineaux ;
 Boulevard Voltaire, un site web d'information situé à l'extrême droite ;
 Boulevard Voltaire, un film français de Alexandre Vallès, sorti en 2017.